Ово је листа звијезда у сазвијежђу Зец.

Референце 

Сазвежђе Зец